Atılgan ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „aktiv, kontaktfreudig, unternehmungslustig, tatkräftig“ (im übertragenen Sinn: ein Draufgänger), der auch als Familienname vorkommt. Außerhalb des türkischen Sprachraums kann vereinzelt die nicht-türkische Schreibweise Atilgan auftreten.

Namensträger

Familienname 
 Canan Atilgan (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Kürşat Atılgan (* 1956), türkischer Politiker der MHP
 Osman Atilgan (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Yusuf Atılgan (1921–1989), türkischer Schriftsteller

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname